

Informatica 
 Watermark – inclusione di informazioni all'interno di un file multimediale o di altro genere, principalmente allo scopo di specificarne l'autore o lo status in termini di diritto d'autore

Musica 
 Watermark – album di Art Garfunkel del 1977
 Watermark – album di Enya del 1988
 Watermark – EP dei The Weakerthans del 2001